Натуральне число 514
 514 рік до нашої ери
 514 рік нашої ери